Un documento legal es cualquier medio o título, gráfico, que compruebe la existencia de un hecho, la exactitud o la verdad de una afirmación y que tenga valor de prueba. Los documentos son a menudo sinónimo de actas, cartas o escritos. Para darle validez al documento se necesita la firma autógrafa de la persona que lo emite y darle el certificado a los documentos. 

Este tipo de documentos se agrega o se puede asociar como un tipo de instrumento, es decir, una herramienta que adquiere facultades y uso en determinados trámites.
Puede ser también una información singularizada, o sea, que se puede distinguir por un nombre o un código, que trata de un asunto específico de naturaleza e interés particular de una institución de carácter secreto, estratégico o que representa capital intelectual.

Hay diferentes tipos de documentos legales entre los más destacados y extendidos se encuentran: Acta de nacimiento, Credencial de elector, Certificado de estudios, CURP, Pasaporte, Título y cédula profesional, Cartilla militar, Licencia de manejo entre otras muchas.
Por otra parte cabe mencionar que los documentos administrativos o legales, según comúnmente se les conozca, son una comunicación escrita de carácter formal que se utiliza tanto en la administración pública como en la privada, con el fin de permitirme el cumplimiento de obligaciones y el goce de derechos reconocidos por las leyes y las normas que rigen cada entidad o institución.

Los documentos legales son aquellos en los cuales una autoridad competente rubrica el documento, ya sea un abogado, un escribano, un juez. Tiene que ser una autoridad que tenga un título universitario en cuestiones legales, lo que no implica que un médico legista no pueda refrendar un certificado, por el contrario es necesaria su firma; así, un director de escuela certifica que un alumno ha cumplido con los requisitos exigidos por las autoridades educativas.    

El documento deberá llevar firmas o sello si es necesario en el documento. 

Documentos oficiales
Derecho probatorio